Л́ущик — білоруське та українське прізвище.

Відомі носії 
 Лущик Варвара (*2001) — українська акторка, виконавиця головної ролі в фільмі «Гуцулка Ксеня».
 Лущик Віктор Федорович (1979—2014) — молодший сержант, гранатометник Збройних сил України. Кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступня.
 Лущик Микола Григорович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лущик Павло Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лущик Петро Михайлович (*1963) — український письменник. Лауреат премії Коронація слова.
 Лущик Уляна Богданівна (*1964) — український лікар і науковець, громадський діяч. Доктор медичних наук.

Див. також 
 Лущики

Українські прізвища